Royale Jeunesse Arlonaise was een Belgische voetbalclub uit Aarlen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 143 en had blauw en wit als kleuren. De club speelde in haar bestaan ruim vier decennia in de nationale reeksen, maar verdween in 2010 in een fusie met FC Le Lorrain Arlon.

Geschiedenis
De club ontstond na de Eerste Wereldoorlog, aanvankelijk als een vereniging die patriottische manifestaties organiseerde ter ere van de wapenstilstand en de overwinning op Duitsland. Na een tijdje begon de vereniging zich op sport te richten en werd een voetbalploeg opgericht. In 1921 werd de club dan uiteindelijk lid van de Belgische Voetbalbond.

In 1924 stootte men al voor het eerst door naar de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het tweede niveau. Jeunesse Arlonaise eindigde echter afgetekend laatste en zakte na een seizoen weer naar de provinciale reeksen.

Een jaar later, in 1926, steeg de club opnieuw naar de nationale bevorderingsreeksen, al werden deze ondertussen gevormd door een pas opgericht derde afdeling. Dat jaar kreeg de club bij de invoering van de stamnummers nummer 143 toegekend. Arlon kon zich drie seizoenen handhaven in bevordering, maar zakte in 1929 weer. Na amper een seizoen provinciaal voetbal keerde de club in 1930 terug in bevordering. Jeunesse Arlonaise bleef de volgende decennia in Derde Klasse, waarbij het weliswaar nog enkele keren degradeerde en telkens na een seizoen wist terug te keren. Het beste resultaat kende de club in 1935/36, toen Arlon derde werd in zijn reeks, amper één punt na Union Hutoise en Namur Sports.

Na het seizoen 1951/52 werden competitiehervormingen doorgevoerd. Een nieuwe nationale Vierde Klasse werd opgericht, die voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen. Het aantal clubs in de hogere reeksen werd gereduceerd. Arlon werd wel achtste in zijn reeks, maar moest door de inkrimping van het aantal clubs toch een niveau zakken. De club bleef zo in Bevordering, al was dit voortaan Vierde Klasse.

In 1955 won Jeunesse Arlonaise zijn reeks en promoveerde zo opnieuw naar Derde Klasse. Men kon er echter nooit meestrijden met de beteren. Uiteindelijk eindigde Arlon er in 1963 als voorlaatste en degradeerde na zeven seizoenen weer naar Vierde Klasse.

De volgende seizoenen kon de club zich nog handhaven in Vierde Klasse, maar in de jaren 70 ging het verder bergaf. In 1971 zakte Jeunesse Arlon na tweede decennia onafgebroken nationaal voetbal nog eens naar Eerste Provinciale. Een seizoen later was Jeunesse weer terug in Vierde, maar drie jaar later volgde opnieuw degradatie. De club bleef nu wat op een neer gaan tussen Vierde Klasse en de provinciale reeksen. Zo keerde men 1978/79 opnieuw voor één enkele seizoen terug in Vierde Klasse. Jeunesse Arlon trof er deze keer een andere club uit de stad aan, namelijk FC Le Lorrain Arlon. Die club was pas in 1972 opgericht, bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 7763 en een jaar eerder voor het eerst naar Vierde Klasse gepromoveerd.

Van 1983 tot 1985 volgden nog eens drie seizoenen in Vierde en in 1988/89 nog eens één seizoen. Daarna verdween Jeunesse Arlonaise helemaal naar de provinciale reeksen; enkel in 1998 kon men nog één seizoen in Vierde Klasse spelen. Stadsgenoot Le Lorrain Arlon daarentegen kon zich in die periode goed handhaven in de nationale reeksen en was zo de eerste club van de stad geworden, ten koste van Jeunesse Arlonaise.

In 2010 besloten beide clubs uiteindelijk samen te gaan en een sterke Aarlense club te vormen. Jeunesse Arlonaise speelde op dat moment in Eerste Provinciale, stadsgenoot Le Lorrain streed voor behoud in Vierde Klasse. Le Lorrain wijzigde zijn naam in FC Jeunesse Lorraine Arlonaise en speelde verder onder stamnummer 7763 van Le Lorrain Arlon. Het oude Jeunesse Arlonaise en stamnummer 143 werden geschrapt.

Sinds 1971 bracht Jeunesse Arlonaise ook een damesploeg in competitie. Om te kunnen blijven spelen in Derde Klasse werd een nieuwe club opgericht, FCJ Lorraine Arlonaise Femina met stamnummer 9549, waarin de damesafdeling van Jeunesse Arlonaise voortaan werd ondergebracht.

Resultaten 

Arlonaise
Sport in Aarlen
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)